Jason Rhoades – artista statunitense
 Kevin Carl Rhoades – vescovo cattolico statunitense
 Lana Rhoades – ex attrice pornografica e imprenditrice statunitense
 Rick Rhoades – allenatore di football americano statunitense